Alex Leake (1871-1938), footballeur britannique ;
 Chauncey Leake (1896-1978), pharmacologue, historien de la médecine et éthicien américain ;
 John Leake (1656-1720), officier de marine et homme politique britannique ;
 Joseph Bloomfield Leake (1828-1918), avocat et sénateur de l'État de l'Iowa ;
 Lafayette Leake (1919-1990), pianiste de blues américain ;
 Mike Leake (1987-), joueur de baseball américain ;
 William Martin Leake (1777-1860), antiquaire et topographe britannique.

 Comté de Leake dans l'État du Mississippi, aux États-Unis.